Rybakow (Рыбаков) oder Rybakov ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Rybakow (* 1982), weißrussischer Gewichtheber, siehe Andrej Rybakou
 Boris Alexandrowitsch Rybakow (1908–2001), sowjetischer Historiker und Archäologe
 Dennis Rybakow (* 1978), Handballspieler 
 Edgar Rybakov (* 1991), litauischer Eishockeyspieler
 Jaroslaw Wladimirowitsch Rybakow (* 1980), russischer Hochspringer
 Jewgeni Nikolajewitsch Rybakow (* 1985), russischer Langstreckenläufer
 Nikolai Igorewitsch Rybakow (* 1978), russischer Politiker und Umweltaktivist
 Sergei Rybakow (* 1956), russischer Handballspieler und -trainer
 Wiktor Georgijewitsch Rybakow (* 1956), russischer Boxer
 Wladimir Metschislawowitsch Rybakow (Geburtsname: Wladimir Setschinsky) (1947–2018), russischer Schriftsteller im Ausland, Journalist und Herausgeber